Новоклёнский сельсовет — сельское поселение в Первомайском районе Тамбовской области.

Административный центр — село Новоклёнское.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Тамбовской области
Сельские поселения Тамбовской области